Ebrahim Ghasempour (Abadã, 11 de setembro de 1957)  é um treinador de futebol iraniano e uma antigo futebolista desse país.

Ghasempour jogou pelos clubes Sanat Naft F.C.,Pas F.C.,Shahbaz F.C. e  Al-Nasr.

Ebrahim Ghasempour foi internacional pela Seleção Iraniana de Futebol, tendo participado na Copa do Mundo de 1978, realizada na Argentina.

Treinadores de futebol do Irã
Futebolistas do Irão
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1978
Naturais de Abadã